Кремлёвская стена — обобщённое название стены кремля, как правило Московского.

Топонимика 
«Кремлёвская стена» — разговорное название мемориального кладбища на московской Красной площади, у стены (и в стене, служащей колумбарием для урн с прахом) Московского Кремля.

Музыка 
«Кремлёвская стена» — песня Игоря Талькова (1988).